Chmelnyzkyj (ukrainisch Хмельницький) heißen folgende geographische Objekte:

 Chmelnyzkyj, Stadt in der Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Oblast Chmelnyzkyj, Verwaltungseinheit in der Ukraine
 Chmelnyzkyj (Swerdlowsk), Siedlung städtischen Typs im Stadtkreis von Swerdlowsk, Oblast Luhansk, Ukraine
 Kernkraftwerk Chmelnyzkyj, Anlage in der Ukraine

Chmelnizki oder Chmelnyzkyj ist der Familienname folgender Personen:

 Bohdan Chmelnyzkyj (1595–1657), ukrainischer Hetman und Rebellionsführer
 Boris Alexejewitsch Chmelnizki (1940–2008), russischer Schauspieler
 Dmitrij Chmelnizki (* 1953), russischer Architekt und Publizist
 Jurij Chmelnyzkyj (1641–1685), ukrainischer Hetman, Sohn von Bohdan Chmelnyzkyj
 Michail Chmelnizki (* 1969), weißrussischer Leichtathlet
 Nikolai Iwanowitsch Chmelnizki (1789–1845), russischer Dramatiker und Politiker
 Tymofij Chmelnyzkyj (1632–1653), ukrainischer Kosakenführer, Sohn von Bohdan Chmelnyzkyj
 Witalij Chmelnyzkyj (1943–2019), ukrainischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Chmelnyzkyj-Aufstand: ein gegen den feudalen Ständestaat Polen-Litauen gerichteter großer Aufstand in den Jahren 1648–1657
 Chmelnyzke (Begriffsklärung)